Phalacrostemma tenuis är en ringmaskart som beskrevs av Lechapt och Kirtley 1994. Phalacrostemma tenuis ingår i släktet Phalacrostemma och familjen Sabellariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
tenuis